Wässerung kann stehen für:

 Wässerung, anderer Name der Wiesenbewässerung, Bewirtschaftungstechnik zur Ertragssteigerung bei Wiesen
 Wässerung, Entfernung von Substanzen von einem Festkörper mittels Eintauchens in Wasser; speziell:
 Wässerung (Fotografie) in der Silber-Fotografie
 Wässerung (Schozach), rechter Zufluss der Schozach nach Ilsfeld, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

 Große Wässerung, Zufluss des Aland aus dem Naturschutzgebiet Alte Elbe zwischen Kannenberg und Berge

Siehe auch:
 Wasserung